Ananke kan syfta på:

 Ananke (mytologi) – en mytologisk gestalt
 Ananke (måne) – en av planeten Jupiters månar
 Ananke – en stödförening för personer med OCD, se Svenska OCD-förbundet Ananke